

Тастиозек — аул, Буландинський район, Акмолинська область
 Тастиозек — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Тастиозек — село, Кербулацький район, Жетисуська область